Первый дивизион 1983/1984 — 81-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 16 августа 1983 года и закончился 19 мая 1984 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1983/1984
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1983 году
Спорт в Бельгии в 1984 году